Anisactis segetalis är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dulac. Anisactis segetalis ingår i släktet Anisactis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
segetalis